Пало Верде има више значења:

 Пало Верде (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пало Верде (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пало Верде (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пало Верде (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пало Верде (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пало Верде (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пало Верде (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пало Верде (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пало Верде (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пало Верде (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пало Верде (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пало Верде (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пало Верде (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пало Верде (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пало Верде (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пало Верде (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Верде (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Верде (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Верде (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Верде (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Верде (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Верде (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Верде (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Верде (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пало Верде (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Верде (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Верде (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Верде (Тлакотепек де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пало Верде (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пало Верде (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пало Верде (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пало Верде (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пало Верде (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пало Верде (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пало Верде (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пало Верде (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пало Верде, Лас Каноитас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пало Верде (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пало Верде (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пало Верде (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пало Верде (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пало Верде (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пало Верде (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пало Верде, Каље 200 и 21 (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пало Верде, Санта Емилија (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пало Верде (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пало Верде (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Верде (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Верде (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Верде (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Верде (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Верде (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Верде (Ногалес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Верде (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Верде (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Верде (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику